Браян Беллоуз (,  1 вересня 1964, Сент-Кетерінс) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 2-м загальним номером командою «Міннесота Норт-Старс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Монреаль Канадієнс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Анагайм Дакс», «Вашингтон Кепіталс» та «Берлін Кепіталс».

Загалом провів 1331 матч у НХЛ, включаючи 143 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 33 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Канади — 1984.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1993.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1984, 1988, 1992.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1990.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті

Посилання 
 
 

Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Берлін Кепіталс»
Задрафтовані «Міннесота Норз-Старс»
Уродженці Сент-Кетерінса